Палтана́вичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

  (1875—1936) — литовский издатель и редактор.
 Палтанавичюс, Пятрас-Витаутас (род. 1924) — литовский композитор.
  (род. 1956) — литовский писатель и журналист.